Razor kan syfta på bland annat

 Razor (berg) – ett av de högsta bergen i juliska alperna i nordvästra Slovenien.
 Razor (musikgrupp) – ett kanadensikt thrash metal-band.
 Razor 1911 – en crack- och demogrupp som bildades 1985 av tre norrmän.
 Razor & Tie - ett skivbolag grundad 1990.

Se även
 Razor Creek
 Razor Hill
 Razor Island
 Razor Lake
 Razor Mountain
 Razor Point
 Razor Ridge